Скиту има више значења:

 Скиту (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Скиту (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Скиту (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Скиту (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Скиту (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Скиту (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Скиту (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији